Miejscowości w USA:
 Corsica – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Corsica – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
oraz:
 Korsyka
 Chevrolet Corsica – nazwa modelu samochodu osobowego